Иван Андреевич Милютин (8 (20) апреля 1829, Череповец — 4 (17) июля 1907, там же) — череповецкий купец 1-й и 3-ей гильдий, дворянин,  Потомственный почётный гражданин г. Череповца, промышленник, просветитель, благотворитель. Череповецкий городской голова (1861—1907), тайный советник, статский советник,действительный статский советник.

Биография 
Родился в мещанской семье, занимавшейся мясной торговлей. Учился в школе всего один год, всю жизнь совершенствовался в самообразовании. В 9 лет остался без отца. С 16 лет занялся торговлей хлебом. С 19 лет, после смерти матери, возглавил семейное дело.

Совместно с братом Василием построил судоремонтный завод, Алексеевский сухой док. С 1860-х годов был председателем Рыбинского биржевого комитета. В 1870 году явился соучредителем и одним из первых акционеров основанного в Санкт-Петербурге Волжско-Камского коммерческого банка. В 1870-е годы — крупный судовладелец, осуществлявший перевозки грузов по Мариинской водной системе.

13 октября 1853 г. в звании купца 3-й гильдии был избран членом городского магистрата; в 1855 г. стал бургомистром города. В 1861 г. избран городским головой Череповца и руководил городом до конца жизни, но с перерывами: (04.02.1861 – (с ноября 1890 по июль 1891?); (с сентября 1891 по ноябрь 1891?) – 16:00,04.07.1907). Примерно с (ноября 1890 по июль 1891) до (с октября 1891 по ноябрь 1891?)  городским головой был Соколов (он же предводитель местного дворянства). В 1896 году был удостоен чина действительного статского советника, получил потомственное дворянство.

За время его деятельности на посту городского головы:
 было создано 7 учебных заведений, в том числе:
 Александровское техническое училище (1868 — школа при механическом заводе, с 1869 г. — техническое училище, с 1 января 1874 г. передано в ведение министерства финансов);
 Учительская семинария;
 реальное училище (1873) — первое общеобразовательное среднее учебное заведение для мальчиков;
 женская Мариинская гимназия;
 женское профессиональное училище (1887).
 Устроены освещение улиц, телефонная связь;
 открыты общественная библиотека, музей, книжный магазин, аптека, типография, богадельня при соборе, дом призрения во имя св. Филиппа и Марии;
 достигнуто проведение через Череповец Северной железной дороги;
 создана гавань.

Похоронен в Череповце. Могила не сохранилась.

Семья 
Жена (с 1849 г.) — Татьяна Мартемьяновна.

Дети:
 Мария (вышла замуж за Николая Викентьевич Лентовского) — владела несколькими иностранными языками, сопровождала отца в заграничных поездках в качестве переводчицы;
 Александра — была членом попечительского совета женской Мариинской гимназии;
 Андрей (умер 14 мая 1915) — Череповецкий городской голова (1910—1913);
 Василий (умер в Череповце в к. 1930-х гг. (после 1935г.) в полном одиночестве и нищете) — инженер-технолог, вместе с Марией учредил в 1888 г. сельскохозяйственную школу;
 Юлия;
 Иван (умер в 1917).

Брат — Василий (1831-?).

Избранные публикации 
Источник — каталоги РНБ

Награды и признание 
 Орден Святого Владимира IV и III степени
 Орден Святого Станислава II и I степени
 Орден Святой Анны II степени
 звание «почётный гражданин Череповца» ()
 знак Красного Креста — за участие в деятельности Новгородского отдела общества попечения о раненых и больных воинах во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Память 
В Череповце:
 4 ноября 2006 г. открыт Дом-музей городского головы И. А. Милютина;
 в ноябре 1996 г. установлен памятник И. А. Милютину (автор — член Союза художников России, Заслуженный художник России А. М. Шебунин);
 имя И. А. Милютина носит улица.
В день города 4 ноября 2005 года в Череповце открыт памятник Ивану Андреевичу Милютину, автор — известный московский скульптор Андрей Ковальчук. Высота памятника — 5 метров, площадь вокруг него получила название Площадь Милютина.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Милютин И. А. Жизнь. Труды. Фотографии

Череповецкие городские головы
Почётные граждане Череповца
Действительные статские советники
Купцы Череповца
Промышленники Российской империи
Благотворители Российской империи